Heinrich von Hewen ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Hewen (Bischof, 1398) (1398–1462), Schweizer Geistlicher, Bischof von Konstanz und von Chur
 Heinrich von Hewen (Bischof, 1491) († um 1520), Schweizer Geistlicher, Fürstbischof von Chur